Het wereldkampioenschap superbike van Aragón 2020 in augustus was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2020. De races werden verreden op 29 en 30 augustus 2020 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

De ronde op Aragón stond oorspronkelijk gepland op 23 en 24 mei, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Ook werd er in het volgende weekend nog een ronde op het circuit ingelast.

Superbike

Race 1

Superpole
Christophe Ponsson werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finish kwam.

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2020
Aragón